Афанасьевский — фамилия и топоним.

 Афанасьевский, Николай Николаевич (1940—2005) — российский дипломат.

Географические объекты 
 Афанасьевский — посёлок в Мценском районе Орловской области.
 Афанасьевский — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.
 Афанасьевский — посёлок в Ачитском районе Свердловской области.
 Афанасьевский — остановочный пункт Горьковской железной дороги в одноимённом посёлке Ачитского района Свердловской области.

См. также 
 Афанасий
 Афанасьев
 Афанасьевка
 Афанасьево
 Афанасьевская
 Афанасьевское
 Афонасьев